Святославское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Святославское сельское поселение — в Ижморском районе Кемеровской области.
 Святославское сельское поселение — в Самойловском районе Саратовской области.